

Contea di Mountain View
Mountain View – borgata dell'Alberta, nella Contea di Cardston
Mountain View – comunità non incorporata dell'Ontario, nella Contea di Prince Edward

California
Mountain View – città della Contea di Santa Clara dove si trovano i quartier generali e i centri di ricerca di molte aziende informatiche ed elettroniche
Mountain View – CDP della Contea di Contra Costa
 Nuovo Messico
 Mountain View – comunità non incorporata della Contea di Chaves
 Wyoming
Mountain View – CDP della Contea di Natrona
Mountain View  – centro abitato (town) Contea di Uinta

Altri 
Mountain View (Arkansas)
Mountain View (Carolina del Nord)
Mountain View (Colorado)
Mountain View (Hawaii)
Mountain View (Missouri)
Mountain View (Oklahoma)